Binneman ist der Familienname folgender Personen:
 Dirkie Binneman (1918–1959), südafrikanischer Radrennfahrer
 Hennie Binneman (1914–1968), südafrikanischer Radrennfahrer